KIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kitwe Southdowns (Zambia)